Le Stade central olympique de Tcheboksary (en russe : Центральный стадион "Олимпийский") est un stade multi-usages de Tcheboksary, le principal de Tchouvachie en Russie.

Histoire

Notes et références 

Stade olympique
Stade multifonction en Russie
Stade de football en Russie
Stade d'athlétisme en Russie
Tchouvachie